Каманьяс (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль.  Занимает площадь  км². Население — 125 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля